Osoby o tym nazwisku:
 Ilias Papas – grecki wioślarz
 Irene Papas – grecka aktorka
 Leonidas Papas – grecki zapaśnik, olimpijczyk

Zobacz też:
 Papas z Likaonii – wczesnochrześcijański męczennik
 The Mamas & the Papas – amerykańska grupa rockowa